Latiaxis kincaidi är en snäckart som beskrevs av Dall 1919. Latiaxis kincaidi ingår i släktet Latiaxis och familjen Magilidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
kincaidi